Die Squash on Fire Open 2023 fanden vom 22. bis 26. Februar 2023 in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C. statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Titelverteidiger waren Mohamed Elshorbagy bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen, die beide nicht erneut antraten. Bei den Herren gewann Victor Crouin den Titel, nachdem er im Finale Mohamed Elsherbini mit 11:7, 7:11, 11:7 und 11:5 besiegte. In der Damenkonkurrenz setzte sich Tinne Gilis im Endspiel gegen die 15-jährige amtierende Juniorenweltmeisterin Amina Orfi mit 11:9, 11:5 und 11:3 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Mohamed Nabil und Timothy Lasusa bei den Herren sowie Amina Orfi jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 50.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Amerika
Sportveranstaltung in Washington, D.C.